Gaya (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Gaya (eiland), een eiland voor de kust van Maleisië
 Gaya (Korea), een stamverband in het zuiden van Korea tijdens de Drie koninkrijken van Korea
 Gaya (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gaya

Zie ook
 Gaia (doorverwijspagina)